Beacom ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Beacom, Filmtonmeister und Musiker
 Colin Beacom (* um 1940), englischer Badmintonspieler
 Gary Beacom (* 1960), kanadischer Eiskunstläufer